Тимофіївка — рослина

Села 
 Тимофіївка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Тимофіївка — Донецька область, Покровський район
 Тимофіївка — Донецька область, Шахтарський район
 Тимофіївка — Запорізька область, Якимівський район
 Тимофіївка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Тимофіївка — Миколаївська область, Братський район
 Тимофіївка — Одеська область, Ширяївський район
 Тимофіївка — Полтавська область, Гадяцький район
 Тимофіївка — Сумська область, Буринський район
 Тимофіївка — Харківська область, Близнюківський район
 Тимофіївка — Харківська область, Богодухівський район
 Тимофіївка — Херсонська область, Іванівський район

 Тимофіївка — колишнє село у Лебединському районі Сумської області.

Селище 
 Тимофіївка — Харківська область, Золочівський район